Битва на Эне — битва на реке Эна (; ), ныне во Франции.

 Битва на Эне (-57)
 Битва на Эне (1914)
 Битва на Эне (1917)
 Битва на Эне (1918)
 Битва на Эне (1940)